SAA peut faire référence à :
 , .
 Saa ou Sa, théologien portugais, 1530–1596.
 Saa de Miranda, poète portugais, 1496–1558.
 Saa, une petite communauté mélanésienne sur l’île de Pentecôte.
 L’Anomalie magnétique de l’Atlantique sud, "South Atlantic Anomaly" en anglais.
 Les protéines du sérum amyloïde A.
 
 Colt SAA (Single Action Army)
 Strategic Asset Allocation
 Solidarité africaine d'assurances